Жан-Батист де Беллуа-Морангль (; 9 октября 1709, замок Морангль, Королевство Франция — 10 июня 1808, Париж, Первая империя) — французский кардинал. Епископ Гландева с 20 декабря 1751 по 4 августа 1755. Епископ Марселя с 4 августа 1755 по 21 сентября 1801. Архиепископ Парижа с 10 апреля 1802 по 10 июня 1808. Кардинал-священник с 17 января 1803, с титулом церкви Сан-Джованни-а-Порта-Латина с 1 февраля 1805 по 10 июня 1808.

Биография 
Родился в дворянской семье. Рукоположен в священники в 1737 году в Париже. Доктор богословия. Когда в 1790 году епархия Марселя была распущена революционным правительством, епископ удалился в городок Шамбли, где и проживал, продолжая (с церковной точки зрения) считаться епископом Марсельским.

В 1801 году первым поддержал заключение конкордата, чем вдохновил других представителей духовенства. В благодарность Наполеон сделал его архиепископом Парижским. Несмотря на почтенный возраст (более 90 лет), энергично исполнял свои обязанности, в частности, присутствовал на коронации Наполеона в соборе Нотр-Дам-де-Пари и был наряду с другими запечатлён на картине Давида.

Известен также как изобретатель кофеварки.

Награды и почести 
 Большой крест ордена Почётного легиона (1805).
 Титул графа Империи (1808).
 Именем кардинала Беллуа названа одна из улиц Парижа.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Франции
Кардиналы Пия VII
Архиепископы Парижа
Члены Охранительного сената
Графы Империи (Франция)